Авдуловы — старинный русский дворянский род.
 Авдулов, Андрей Николаевич (1930—2008) — доктор философских наук, доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН.
 Авдулов, Николай Павлович (1899—1938) — русский биолог, цитолог, морфолог, систематик растений.